La Basse-Terre kan syfta på följande platser:

Guadeloupe 

 Arrondissement de la Basse-Terre, arrondissement, Guadeloupe, Guadeloupe, 
 Basse-Terre (ö), Guadeloupe, Guadeloupe, 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar